Liste der Baudenkmale in Tessin steht für:

 Liste der Baudenkmale in Tessin (bei Rostock), Gemeinde Tessin, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Tessin bei Boizenburg, Gemeinde Tessin b. Boizenburg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern